Рахмет Аллакулович Аннаев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1926 году в селе Култак. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны в составе 64-го механизированного полка 7-й мехдивизии 39-й армии. С 1950 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1950—1985 гг. — организатор сельскохозяйственного производства в Чарджоуской области Туркменской ССР, первый секретарь Чарджоуского райкома КП Туркмении, председатель Чарджоуского облисполкома.

Избирался депутатом Верховного Совета Туркменской ССР 7-11-го созывов.

Умер после 1987 года.

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР : десятый созыв. — Ашхабад : Туркменистан, 1981. — 304 с. : портр. — Текст парал.: туркм., рус
 Аннаев

Председатели Чарджоуского облисполкома
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 11-го созыва